Бирбраер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бирбраер, Евгений Абрамович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Бирбраер, Максим Алексеевич (род. 1980) — израильский и казахстанский хоккеист.